Poledník kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Poledník (berg i Tjeckien, Liberec), 
 Poledník (berg i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar